Oberreut ist der Ortsname von

 Oberreut, Stadtteil von Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Oberreut (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberreut (Gaißach), Ortsteil der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Oberreut (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberreut (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Oberreit
 Oberreute
 Oberreuten
 Oberreuth